Норман Ар "Бад" Пойл Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю регулярного сезона Западной Конференции Американской хоккейной лиги. Трофей назван в честь члена Зала хоккейной славы Бада Пойла.

Ранее он вручался победителю Западного Дивизиона (2002-2003), Западной Конференции (2004–2011) и  Дивизиона Средний Запад (2012–2015).

Победители

Западная Конференция (2015–н.в.)

Дивизион Средний Запад (2012–2015)

Западная Конференция (2004–2011)

Западный Дивизион (2002–2003)

См. также
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database